Treize-Avril ou XIII-Avril ou 13-Avril, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 avril,  jour de l'année du calendrier grégorien, le  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 

 Arrestation de Résistants et de réfugiés par la Gestapo sur la route entre Vernoux-en-Vivarais et Lamastre, en Ardèche.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 13 de Abril » ou « Trece de Abril »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 13 de Abril », à Morelia, dans l'État de Michoacán.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
13